Peoria – plemię Indian ze stanu Illinois

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Peoria – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 Peoria – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Peoria – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Peoria – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Ottawa
 Peoria – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Linn

Gminy  
 Peoria (ang. Peoria Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Peoria (ang. Peoria Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox

Hrabstwa 
 hrabstwo Peoria (ang. Peoria County) – w stanie Illinois

Zobacz też 
 Diecezja Peoria
 USS Peoria
 West Peoria